Calian (en francès Callian) és un municipi francès, situat al departament del Var i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.

Demografia

Administració

Ciutats agermanades 
  Calliano, Piemont, Itàlia 
  Calliano, Trento, Itàlia

Referències 

Municipis del Var